Salemi ima više značenja:
 Salemi, Catania
 Salemi, Trapani